Lewisburg bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lewisburg (Alabama)
 Lewisburg (Arkansas)
 Lewisburg (Illinois)
 Lewisburg (Indiana)
 Lewisburg (Kentucky)
 Lewisburg (Louisiana)
 Lewisburg (Mississippi)
 Lewisburg (New Jersey)
 Lewisburg (North Carolina)
 Lewisburg (Ohio)
 Lewisburg (Oregon)
 Lewisburg (Pennsylvania)
 Lewisburg (Tennessee)
 Lewisburg (West Virginia)

Siehe auch
 Louisburg